La Alberca kan syfta på följande platser:

Spanien 

 La Alberca de Záncara, ort, Kastilien-La Mancha, Provincia de Cuenca, 
 La Alberca (ort), Kastilien och Leon, Provincia de Salamanca, 

Robotskapade Spanienförgreningar